Оберто II од Бијандрата је био солунски регент (1207—1209). Учествовао је у Четвртом крсташком походу.

Биографија

Завера 
Искористио је погибију Бонифација Монфератског 4. септембра 1207. године и у савезу са ломбардским племићима уграбио власт. Његов циљ био је да постави на власт Бонифацијевог старијег сина Вилијема IV Монфератског и збацање солунског краља Димитрија Монфератског. Али у том циљу га је спречила бугарска опсада Солуна, али бугарског цара Калојана је убио неки бугарски војвода, што је спасило Солун. Те планове Обертове пресекао је сукоб са моћним латинским царем Хенриком Фландријским Великим, који га је сузбио и за регента довео брата Јустаса Фландријског. Оберто је затворен у тврђави Серу.

Позне године и смрт 
Посла ослобођења је побегао на Еубеју, која је ратовала са Хенриком Великим. Због тога Оберто се вратио у Солун где је оптужен за издајника. Побегао је код папе Хонорија III 1216. године, који га је послао 1224. године да спасе угрожени Солун од Епираца, али Солун је пао у децембру 1224. године, а краљевина је престала да постоји. Брзо потом Оберто је умро.

Породично стабло 

Крсташи